Resultats del Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 de la temporada 1989, disputat al circuit urbà de Montecarlo el 7 de maig del 1989.

Resultats de la cursa

Altres 
 Pole: Ayrton Senna 1' 22. 308

 Volta ràpida: Alain Prost 1' 25. 501 (a la volta 59)

Referències 
 

Monaco
1989